El término La tempestad puede referirse, en esta enciclopedia:

Pintura 
 a La tempestad (1508), un óleo del pintor italiano Giorgione (1477-1510);

Música y literatura 
 a La tempestad (1611), una obra de William Shakespeare (1564-1616);
 a La tempestad (1802), una sonata para piano en re menor, op. 31 núm. 2, de Ludwig van Beethoven (1770-1827);
 a La tempestad, una fantasía sinfónica, op. 18 (1873), de Piotr Chaikovski (1840-1893), inspirada en la obra de Shakespeare;
 a La tempestad, dos suites para orquesta de Jean Sibelius (1865-1957), inspiradas en la obra de Shakespeare;
 a La tempestad (s/f), ópera del compositor mexicano Melesio Morales (1839-1908);
 a La tempestad (s/f), zarzuela grande del compositor español Ruperto Chapí (1851-1909) y del escritor Miguel Ramos Carrión (1848-1915);
 a La tempestad (s/f), obra del compositor suizo Frank Martin (1890-1974);
 a La tempestad (1997), novela de Juan Manuel de Prada (n. 1970), ganadora del premio Planeta;
 a La tempestad (2004), ópera del compositor inglés Thomas Adès, ganadora del Premio Grammy 2014;

Cine y televisión 
 a La Tempestad, una de las estaciones de la ficticia Iniciativa Dharma, de la serie de televisión Lost;
 a La tempestad (1945), una película española basada en la zarzuela de Migue Ramos Carrión;
 a La tempestad (2010), una película basada en la obra de Shakespeare;
 a La tempestad, una telenovela mexicana;

Periodismo 
 a La Tempestad, una revista mexicana;
 a La Tempestad, un periódico de la ciudad de Segovia (España).